Каменяр — робітник, що видобуває каміння в кар'єрі, каменолом, каменотес;
 «Каменяр» — українське видавництво;
 «Каменяр» — газета Львівського Національного Університету імені Івана Франка;
 «Каменяр» — стадіон у Дрогобичі, Україна;
 2428 Каменяр — астероїд головного поясу, відкритий 11 вересня 1977 року.

Див. також 
 Каменярі — сторінка неоднозначності;
 Камінщики — етнічна група росіян;
 Масони (букв. «каменярі») — морально-етичний рух.